Steinbrunn ist der Name folgender Ortschaften:

 Steinbrunn, Gemeinde im Burgenland, Österreich
 Steinbrunn (Weißenbrunn), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Steinbrunn (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Steinbrunn-le-Bas, Gemeinde im französischen Département Haut-Rhin
 Steinbrunn-le-Haut, Gemeinde im französischen Département Haut-Rhin

und Personen:
 Jakob Sigismund von Reinach-Steinbrunn (1683–1743), Fürstbischof von Basel

Siehe auch:
 Steinebrunn
 Steinabrunn
 Steinbrunnen